Das BetVictor World Matchplay 2014 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es wurde vom 19. bis zum 27. Juli 2014 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.

Der Titelverteidiger Phil Taylor gewann das Turnier durch einen Finalsieg über den Niederländer Michael van Gerwen bereits zum 15. Mal.

Preisgelder 
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 450.000. Damit wurden £ 50.000 mehr ausgeschüttet als in den Jahren zuvor.

Qualifikation 
Für das World Matchplay 2014 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC ProTour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)

Teilnehmer 
Top 16 der Order of Merit
 Michael van Gerwen
 Phil Taylor
 Adrian Lewis
 Simon Whitlock
 James Wade
 Peter Wright
 Robert Thornton
 Andy Hamilton
 Dave Chisnall
 Wes Newton
 Gary Anderson
 Brendan Dolan
 Raymond van Barneveld
 Mervyn King
 Justin Pipe
 Ian White

Top 16 der Pro Tour Order of Merit
 Kim Huybrechts
 Steve Beaton
 Vincent van der Voort
 Jamie Caven
 Michael Smith
 Terry Jenkins
 Dean Winstanley
 Ronnie Baxter
 Kevin Painter
 Stephen Bunting
 Darren Webster
 Andrew Gilding
 Wayne Jones
 Andy Smith
 Paul Nicholson
 Richie Burnett

Setzliste

Turnierplan

Finale

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Daniela Allfree, Sammi Marsh und Sophie May Jarvis auf die Bühne begleitet.
 In der zweiten Runde gegen Michael Smith warf Phil Taylor den einzigen Neun-Darter im Turnierverlauf, als er das neunte Leg mit nur neun Darts gewinnen konnte. Hierfür erhielt er ein Preisgeld von 10.000 £.

Weblinks 
 Bericht auf dartsdatabase.co.uk

Einzelnachweise 

2014
Dartveranstaltung 2014
Dartwettbewerb in Blackpool